В парному розряді жіночого тенісного турніру Nichirei International Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Мері Джо Фернандес і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Керрі Каннінгем і Лаура Аррая 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Мері Джо Фернандес /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Елізабет Смайлі /  Андреа Стрнадова (чвертьфінал)

 Емі Фрейзер /  Мая Кідовакі (чвертьфінал)
 Кіміко Дате /  Пінат Луї (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Nichirei International Championships